Up All Night Tour — первый концертный тур англо-ирландского бой-бэнда One Direction в поддержку дебютного альбома Up All Night (2011). Первые даты тура были объявлены в сентябре 2011. Организацией концертов занималась компания «Modest! Management». После окончания европейской части тура, контракт с «Modest! Management» был продлён и в январе 2012 было решено продлить тур и посетить Океанию и Северную Америку. Сет-лист тура состоял из песен с дебютного альбома, а также из пяти каверов. Критики дали положительные отзывы, отметив, что One Direction уверенно держатся на публике. Тур оказался успешным с коммерческой точки зрения, и в связи с этим было решено в некоторых городах добавить вторые шоу. В туре был снят концертный фильм «Up All Night: The Live Tour». Съёмки велись во время выступления в Борнмуте, 3 января 2012. DVD с концертом и закулисными кадрами был выпущен в мае 2012. Возглавив чарты 25 стран, DVD получил глобальный успех. В США «Up All Night: The Live Tour» установил рекорд. На данный момент в США продано более 5 000 000 копий концертного DVD.

История 
Заняв третье место на шоу The X Factor в 2010 году, One Direction подписали контракт с Syco Music. Десять участников The X Factor UK 2010, в том числе и One Direction, отправились в The X Factor Live Tour 2011, который начинался в феврале 2011 и заканчивался в апреле того же года. Во время тура группа заявила, что скоро отправится в сольное турне. Официально тур был объявлен 27 сентября 2011 и включал в себя даты концертов в Великобритании. Анонс тура последовал за выходом дебютного сингла группы, который получил название «What Makes You Beautiful». Коммерческий успех превзошёл ожидания и было принято решение добавить вторые шоу в некоторых городах. О концертах в Океании было объявлено в феврале 2012. Ранее участник группы Лиам Пейн заявил, что группа хочет сделать этот тур мировым. Во время перерывов между концертов, One Direction всячески способствовали продвижению их дебютного альбома в США. После выступления на Today Show альбом Up All Night был выпущен в Штатах. После релиза альбома, One Direction стала первой британской группой, чей дебютный альбом оказался на вершине авторитетного чарта Billboard 200. Североамериканская часть тура началась 22 мая 2012 и включила в себя 25 шоу.

Сет-лист 
1. «Na Na Na»
2. «Stand Up»
3. «I Wish»
4. Попурри: «I Gotta Feeling» / «Stereo Hearts» / «Valerie» / «Torn»
5. «Moments»
6. «Gotta Be You»
7. «More than This»
8. «Up All Night»
9. «Tell Me a Lie»
10. «Everything About You»
11. «Use Somebody»
12. «One Thing»
13. «Save You Tonight»
14. «What Makes You Beautiful»
15. «I Want»

Даты концертов

Примечания